Ла-Алешар ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 26,08 км². Население — 815 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general

Муниципалитеты Таррагоны